John Thomas může být:

 John Thomas (kněz) (1736–1769) – velšský anglikánský kněz
 John Evan Thomas (1810–1873) – velšský sochař
 John Thomas (sochař) (1813–1862) – britský sochař a architekt
 John Thomas (harfista) (1826–1913) – velšský harfista a hudební skladatel
 John Thomas (fotograf) (1838–1905) – velšský fotograf
 John Thomas (kristadelfián) (1805–1871) – britský křesťanský teolog, inspirátor Kristadelfiánů
 John Weston Thomas (1921–1992) – velšský výrobce hudebních nástrojů (harf)
 John Stradling Thomas (1925–1991) – velšský politik
 John Thomas Sladek (1937–2000) – americký spisovatel
 John Thomas (hudebník) (1952–2016) – velšský kytarista